Alejandro Cichero (Caracas, 20 de abril de 1977) é um ex-futebolista venezuelano.

Naturais de Caracas
Futebolistas da Venezuela
Futebolistas do Cagliari Calcio
Futebolistas do Central Español Fútbol Club
Futebolistas do Club Nacional de Football
Futebolistas do PFC Litex Lovech
Futebolistas do Shandong Taishan Football Club
Futebolistas do Caracas Fútbol Club
Futebolistas do Millonarios Fútbol Club
Jogadores da Seleção Venezuelana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2004
Jogadores da Copa América de 2007